

Шихани — місто, Шиханський міський округ, Саратовська область
 Шихани — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан

Див. також 
 Шихан